

Persone 
 Babacar Gueye – calciatore senegalese nato nel 1986
  Babacar Gueye - calciatore senegalese nato nel 1994
 Boris Babacar Diaw-Riffiod – ex cestista francese
 Khouma El Babacar – calciatore senegalese
 Papa Babacar Diawara detto Baba – calciatore senegalese
 M'Baye Babacar Niang - calciatore senegalese
 Babacar Diop - calciatore mauritano
 Babacar N'Diaye - allenatore ed ex calciatore senegalese
 Babacar Sarr - calciatore senegalese
 Babacar Diallo - calciatore senegalese
 Babacar Dione - calciatore belga
 Babacar Niasse - calciatore senegalese
 Babacar Niasse - cestista francese
 Babacar Barry - ex calciatore ivoriano
 Babacar Seck - ex cestista senegalese
 Babacar Touré - ex cestista senegalese
 Babacar Traoré - ex cestista senegalese
 Babacar Cissé - ex cestista senegalese
 Babacar Camara - ex cestista senegalese 
 Babacar Dia - ex cestista senegalese 
 Babacar Ndiour - calciatore senegalese

Altro 
 Babacar – gruppo rock inglese
 Babacar – album del 1998 dell'omonimo gruppo